Ліга Умаглесі 2016 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вперше здобула Самтредія.

Турнірна таблиця (перший раунд)

Червона група

Біла група 

 
 

 

Позначення:

Плей-оф

За чемпіонський титул 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 3/11 грудня 2016

|}

За путівку до Ліги Європи

Півфінали 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 30 листопада/4 грудня 2016

|}

Фінал 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 грудня 2016

|}

За право грати у Лізі Умаглесі у наступному сезоні 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 1/6 грудня 2016

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга Умаглесі на soccerway 

2016
Грузія
Грузія